Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (semifinali)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Óscar Hernández (quarti di finale)

 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Sergio Roitman (finale)
 Brian Dabul (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2008